Улу-джами () — комплекс соборной мечети и дарю'ш-шифа (госпиталь), находится в городе Дивриги в Турции, является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мечеть была основана Хусамеддином Ахмед-шахом (1228—1252), беем Мангуджакидов (Дивриги был одной из его столиц), а госпиталь — его женой Туран Мелек (дочерью бея Мангуджакидов из Эрзинджана).

Во время Второй мировой войны комплекс использовался как хранилище драгоценностей из дворца Топкапи.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Описание на сайте ЮНЕСКО
 Улу-джами на arch.net

Мечети Турции